De Belgische Supercup van het seizoen 2001/02 vond plaats op zaterdag 3 augustus 2002 in het Fenixstadion. Bekerwinnaar Club Brugge nam het op tegen landskampioen KRC Genk. De bezoekers uit Brugge maakten in de tweede helft het verschil en wonnen de Supercup.

Voor Club Brugge was het al de tiende Supercup in de geschiedenis van de club.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Voetbal in 2002
Sport in Genk
Sportevenement in Limburg (België)